Schönfließ – dzielnica miasta Eisenhüttenstadt w Niemczech
 Schönfließ – dzielnica miasta Lubusz w Niemczech